Тагиев — азербайджанская фамилия. Женская форма — . А также топоним.

Известные носители 
 Тагиев, Адил Джалил оглы (1928—1988) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда.
 Тагиев, Акиф Видади оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Тагиев, Алекпер (1924—1981) — азербайджанский композитор, автор популярных азербайджанских песен.
 Тагиев, Алескер Солтанович (род. 1958) — профессор, доктор юридических наук, вице-президент Союза юристов России, заместитель председателя Международного союза юристов.
 Тагиев, Гаджи Зейналабдин (1823—1924) — азербайджанский миллионер и меценат.
 Тагиев, Гурбан Вагиф оглы (род. 1978) — азербайджанский каратист.
 
 Тагиев, Дилгам Бабир оглы (род. 1950) — азербайджанский химик, доктор химических наук, член-корреспондент НАНА, специалист в области катализа и нефтехимии.
 Тагиев, Измаил Зейналаббеддинович (1865—1921) — предприниматель, депутат Государственной думы II созыва от города Баку.
 Тагиев, Мархамат Байляр оглы (род. 1994) — азербайджанский боец смешанных единоборств.
 Тагиев, Намик Фаик оглы (род. 1960) — азербайджанский учёный, доктор экономических наук, профессор.
 Тагиев, Насир-бек Гаджи Мамед оглу (1879—?) — министр финансов Азербайджанской ССР в 1920—1922 годах.
 Тагиев, Сеймур Эльман оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Тагиев, Таги Азиз Ага оглы (1917—1993) — азербайджанский и советский художник, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, Народный художник Азербайджана.
 Тагиев, Тачберды (род. 1955) — туркменский государственный деятель.
 Тагиев, Шахин Талыб оглы (род. 1949) — азербайджанский офицер, Национальный герой Азербайджана.
 Тагиев, Шамхал Керим оглы — академик АН АзССР
 Тагиев, Фарид Рамизович (род. 1980) — азербайджанский и российский актёр театра и кино.
 Тагиев, Эйюб Измаилович (1912—1967) — доктор технических наук, профессор.



Топоним

Азербайджан 
 Гаджи Зейналабдин Тагиев — посёлок в Азербайджане.

См. также 
 Тагеев